

Patronyme 

 Lee-Ann Curren (1989- ), surfeuse française ;
 Kevin Curren (1958- ), joueur américain de tennis ;
 Monique Gabriela Curren (1977- ), actrice américaine ;
 Tom Curren (1964- ), surfeur américain.